Rumunjska:
 Bârzava (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Bârzava (pritoka Mureşa), pritoka rijeke Olt
 Bârzava (pritoka Timiša), pritoka rijeke Timiš